Une question ouverte est une interrogation qui n'induit pas de réponses préétablies et qui laisse donc à son interlocuteur la possibilité de s'exprimer avec ses propres mots.

 En science, une question ouverte  est un problème dont la solution demeure inconnue de la communauté.

Voir aussi 
 question fermée

Cadre de travail en psychologie